Línea 191 puede referirse a:

 Línea 191 de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 191A de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 191B de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 191C de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 191D de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 191E de autobuses interurbanos de Madrid.
 Línea 191 de Metrobús Valencia.
 Línea 191 de Ómnibus de Montevideo.